Adelobasileus est un genre éteint de Mammaliaformes qui vivait au Trias supérieur (début du Norien), il y a environ  d'années. Le genre n'a qu'une seule espèce décrite, Adelobasileus cromptoni.

Historique 
Adelobasileus n'est connu que par un crâne partiel découvert dans le membre Tecovas de la formation Dockum, dans l'ouest du Texas, aux États-Unis. Le fossile est référencé NMMNH P-12971.

Son nom de genre est tiré des mots grecs adelos, « invisible » ou « insaisissable », et basileus, « roi ».

Description 
Cet animal mesurait environ  de long et était probablement nocturne et insectivore.

Histoire évolutive 
Adelobasileus est daté d'environ  d'années sur la base de la biostratigraphie. Il est contemporain des premiers représentants des familles de cynodontes les plus dérivées, Tritylodontidae et Tritheledontidae, et précède tous les autres Mammaliaformes connus. Ses caractéristiques crâniennes, en particulier l'emplacement de la cochlée, dans l'oreille interne, suggèrent qu'Adelobasileus est le genre le plus basal des Mammaliaformes.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous montre la position d'Adelobasileus parmi les Mammaliaformes, selon Roger A. Close et al. (2015) :

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 D. Jon Scott, Evolution: From Reptiles to Mammals, juillet 2000
 Reptile Evolution.com (lire en ligne)

Mammaliaformes du Trias
Genre de Mammaliaformes (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1990